Оуэн Финеган (, родился 22 апреля 1972 года в Сиднее) — австралийский регбист, выступавший на позиции фланкёра; чемпион мира 1999 года в составе сборной Австралии. В настоящее время занимает должность исполнительного директора благотворительной организации The Kids’ Cancer Project.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клубов «Уэверли» и «Рэндуик». С 1996 года выступал в Супер 12 за команду «Брамбиз» (Австралийская столичная территория), сыграл 90 матчей во франшизе: к 2005 году он входил в число трёх игроков, выступавших в чемпионате с момента его образования. С командой он выиграл чемпионат 2004 года и занёс рекордную 31 попытку для нападающего. В 2005 году он заключил двухлетний контракт с клубом «Ньюкасл Фэлконс», однако уже через год покинул команду. В сезоне 2006/2007 он играл за любительский клуб «Бектив Рейнджерс» и за профессиональный «Ленстер» из Про12: там его тренировал бывший тренер клуба «Рэндуик» Майкл Чейка. В 2007 году Финеган сыграл последнюю свою официальную игру, уже за клуб «Лестер Тайгерс», с которым заключил пятимесячный контракт во время чемпионата мира во Франции и за который проводил предсезонные матчи: матч чемпионата Англии против клуба «Бристоль», в котором Финеган играл с первых минут, обернулся для него травмой паха, после которой Оуэн завершил игровую карьеру. В 2020 году журнал «NZ World Rugby's» включил Финегана в символическую сборную Супер Регби всех времён на позицию под номером 6 (левый фланкёр).

Карьера в сборной 
9 июня 1996 года Финеган дебютировал в составе сборной Австралии в игре против Уэльса в Брисбене. Несмотря на травмы лодыжки и колена, потребовавшие даже , и травмы плечевых суставов, Оуэн отыграл 55 матчей и набрал 30 очков. В 1999 году Финеган стал чемпионом мира в составе австралийской сборной: команда перед началом турнира собралась в гольф-клубе «Портмарнок» под Дублином и получила в качестве подарка большие запасы пива Guinness от организаторов встречи. В самом финале против Франции на последних минутах Оуэн, смяв всю французскую оборону, прорвался почти по центру и занёс попытку, которую успешно реализовал Мэтт Бёрк, закрепив итоговый победный для австралийцев счёт 35:12.

В 2000-е годы Финеган был ключевым игроком австралийской сборной и участвовал в ряде важнейших матчей, где австралийцы одерживали победы. В 2001 году Финеган был признан лучшим австралийским регбистом по итогам года, однако в 2003 году, несмотря на хорошую форму, не попал в заявку сборной на домашний чемпионат мира.

Тренерская работа 
В 2008 году Финеган вернулся в клуб «Брамбиз» в статусе помощника тренера, а в 2011 году тренировал клуб «Гангалин Иглз».

Благотворительная деятельность 
Финеган является послом фонда White Ribbon, выступающего против насилия в отношении женщин, с 2015 года — исполнительный директор фонда The Kids’ Cancer Project, который собирает средства в помощь детям, больным онкологическими заболеваниями. В 2011—2017 годах — исполнительный директор вертолётной службы спасения , оказывавшей медицинскую помощь нуждающимся в Австралийской столичной территории и южной части Нового Южного Уэльса. Также известен как мотивационный оратор.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Saxton 
 
 Профиль на сайте РК «Лестер Тайгерс» 
 Профиль на сайте РК «Ньюкасл Фэлконс» 

Регбисты Австралии
Чемпионы мира по регби
Игроки РК «Рэндуик»
Игроки РК «Брамбиз»
Игроки РК «Ньюкасл Фэлконс»
Игроки РК «Ленстер»
Игроки РК «Лестер Тайгерс»
Регбийные тренеры Австралии
Игроки сборной Австралии по регби